verschillende musea waarin de museale collecties van het Rijk zijn opgenomen, zoals
 Rijksmuseum Amsterdam, meestal kortweg het Rijksmuseum genoemd
 Rijksmuseum Boerhaave, Leiden
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden
 Rijksmuseum Twenthe

Zie ook 
 Lijst van rijksmusea in Nederland